

Patronyme

 Albin Ekdal (1989-), footballeur suédois ;
 Hjalmar Ekdal (1998-), footballeur suédois, son petit-frère.

Patronyme suédois